Gruhn ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Gruhn (* 1959), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Denise Gruhn (* 1990), deutsche Schwimmerin
 Günter Gruhn (1935–2019), deutscher Ingenieur und Professor für Verfahrenstechnik
 Ruth Gruhn (1907–1988), deutsche Genetikerin und Hochschullehrerin
 Volker Gruhn (* 1963), deutscher Professor für Praktische Informatik
 Walter Gruhn, deutscher Informationstechnologe
 Wilfried Gruhn (* 1939), deutscher Musikpädagoge und Musikforscher

Siehe auch:
 Grun
 Grühn
 Groen